Matamata může být:

 Matamata (město) – město ve Waikatu na Severním ostrově Nového Zélandu
 Matamata třásnitá – jihoamerická želva
 Mata-Mata – sídlo v Bruneji
 Matamata (řeka na Fidži, Severní distrikt) – řeka na Fidži
 Matamata (řeka na Fidži, Západní distrikt) – řeka na Fidži

Související články 
 Matmata